hrabstwo Bay (ang. Bay County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Bay (ang. Bay County) w USA, w stanie Michigan